Gerretson is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Carel Gerretson (1884-1958), Nederlands hoogleraar en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 Bartholomeus Johannes Gerretson, Nederlands handelaar en CHU-politicus, vader van Carel
 Rutger Gerretson, Nederlands componist, broer van Bartholomeus Johannes

Achternaam